Dette er en liste med en opgørelse af hajangreb i verden fordelt efter land. Listen dækker perioden 1847-2007.

Ekstern henvisning

International Shark Attack File

Ulykker
Lister